Le terme grattage désigne l'action de se gratter (en réponse à un prurit) ou désigne une multitude d’actions et de techniques faisant appel à des outils ayant une origine, celle du grattoir de silex de la Préhistoire.

Grattage des peaux d’animaux,
grattage de la couche de peinture usagée ou déposée sur les vitres,
grattage de la coque des bateaux,
grattage d’une erreur sur papier (erreur d’écriture ou de dessin),
technique dessin d’art par grattage sur carte à gratter (dessin),
grattage d’un billet de loterie (jeu de grattage),
grattage des aliments secs ou mi-secs (fromage, noix muscade, zeste d’agrume, etc),
grattage des joints de carrelage avant rénovation,
grattage de la partie corporelle d’une personne physique à la suite d'une démangeaison (voir réflexe de grattage),
grattage (usinage) en mécanique,
grattage de l’anche du hautbois. Pour une bonne vibration, l’épaisseur et la forme de ce grattage doivent être précises,
le grattage est une des étapes de la réalisation de gravure par la technique de manière noire,
le grattage est l'un des deux moyens de gagner au Tac-O-Tac.